Rashrvaćivanje ili dekroatizacija označuje asimilacijski proces gubljenja hrvatskog jezika, etničkog identiteta,   povijesti te uklanjanje nacionalnog znakovlja Hrvata.

Rashrvaćivanje Hrvatske su provodili strani vladari i strane politike, kako u doba Austro-Ugarske i Mletačke Republike u procesima mađarizacije, talijanizacije, germanizacije - koje su mađarski, talijanski i austrijski politički krugovi nastojali provoditi onda kada bi se hrvatski element našao izložen politički osobito nepovoljnim prilikama -, tako i u doba Kraljevine i SFR Jugoslavije putem srbizacije i jugoslavizacije. Talijanizaciju je provodila i Kraljevina Italija, na područjima koje si je pripojila nakon I. svjetskog rata: nakon sustavnog zabranjivanja hrvatskog (i slovenskog) jezika u školstvi, javnim službama i tisku od strane liberalnih talijanskih vlasti nakon I. svjetskog rata, talijanizacija je na vrlo drastičan način provođena totalitarističkim sredstvima koje je uspostavio fašistički režim Benita Mussolinija.

Suprotnost rashrvaćenja je pohrvaćenje.

Primjeri za rashrvaćivanje hrvatske kulture 
Istaknuti Hrvati koji su u ranijim stoljećima djelovali u Italiji - kao što su primjerice Faust Vrančić ili Julije Klović - u literaturi zapadne Europe poznate su uglavnom pod talijanskim imenima Fausto Veranzio i Giulio Clovio, te ih se prepoznaje kao Talijane. Rashrvaćivanje hrvatskih klasika od Marka Marulića do Matoša i stvaranje zabluda o hrvatskoj književnosti u talijanskoj enciklopediji spominje Mirko Tomasović u djelu "Od Vrlike do Lisabona".

Rashrvaćivanje Bosne i Hercegovine 
Zbog rata u Bosni i Hercegovini predratni broj Hrvata u BiH se znatno smanjio, što je dovelo do značajnog pada broja Hrvata u toj državi. 

Prema Hrvatskom zajedništvu Herceg Bosne ...BiH je proteklih pet stoljeća islamizacije, srbizacije, jugoslavenizacije, asimilacije, progona, emigracije, ugnjetavanja i svih drugih vidova diskriminacije, tekla je također neprekinuta dekroatizacija ovoga prostora.

Rashrvaćivanje Vojvodine 

Habsburška Monarhija je prije podjele počela s politijom germanizacije krajeva, bilo koloniziranjem njemačkog stanovništva bilo germaniziranjem svih naroda, uključujući Hrvata. 
U 19. stoljeću i osobito nakon preobrazbe Monarhije u Austro-Ugarsku, Kraljevina Ugarska sprovodi politiju dekroatiziranja Hrvata, osobito nakon podjele Monarhije na austrijski i ugarski dio. Hrvatski je izbacivan iz školstva i Crkve i nije uvođen gdje je bilo Hrvata. Statistike na popisima iskrivljavane su radi povećavanja udjela Mađara u ukupnom stanovništvu Ugarske. Govornik mađarskog jezika upisivan je kao Mađar, bez obzira na stvarnu nacionalnu pripadnost. Hrvatsko ime bilo je progonjeno, pa su Hrvati pribjegavali manje provokativnom bunjevačkom imenu, zbog čega su hrvatska društva nosila bunjevačko ime. Uskoro je i to ime postalo provokacijom, pa su hrvatska nacionalna društva bila bez nacionalnog atributa.  Nakon Trianonskih sporazuma i raspada Ugarske primjenjivala je Mađarska još grublje nasilje prema manjinskim krajevima, osobito pograničnim i istaknutim pojedincima koji su iskazivali želju za priključivanjem tih krajeva zemlji kojoj je pripadao njihov narod (Hrvatska, Srbija, Rumunjska, Slovačka i dr.).

Nakon početne tolerancije i srpski hegemoni u Kraljevini SHS sprovodili su politiju kao Kraljevina Ugarska, promovirajući politiku usitnjavanja broja Hrvata partikularizmima (bunjevaštvo, šokaštvo) ili pseudoznanstvenim dokazivanjem srpstva. Titova Jugoslavija u početku prestaje s tom politikom, koja se mijenja nakon samo četiri godine. Slijedi politika srbiziranja pod plaštom jugoslavenštine i srpskohrvatskog i gašenja ili preimenovanja institucija hrvatskog imena. Broj Hrvata dosegao je popisni maksimum 1961. sa 145.431 pripadnikom i od tada bilježi pad. Do 1991. pao je na 74.000, dok je u istom razdoblju naglo narastao broj "ostalih", neopredijeljenih, regionalnog identiteta, deklariranih kao Jugoslaveni, Bunjevci i Šokci. Ratni progoni Hrvata, bijeg pred nasiljem u Hrvatsku i odnarođivanje Hrvata posrbljivanjem i nebunjevačkim hrvatstvom još više smanjuje hrvatski broj.

Procjena broja Hrvata koji su bili protjerani iz Vojvodine u razdoblju 1991. – 2005. varira od 45.000 do 70.000. Neprihvaćanjem hrvatske etničke pripadnosti bunjevačkih i šokačkih Hrvata (odnosno forsiranim stvaranjem umjetnih novih nacija "Bunjevaca" i "Šokaca"), njihovim pretvaranjem u nove etničke grupe, te službenim neprihvaćanjem postojanja Hrvata u Srbiji, taj proces je dalje ubrzan.

Povezani članci 
derusifikacija
dekristijanizacija
prikrivene operacije
vergonha

Izvori

Politika
Sociologija